Hammarby bezeichnet:

mehrere Orte und Ortsteile in Schweden wie:
 Hammarby, Ortsteil im Stadtbezirk Södermalm von Stockholm
 Hammarby, kleiner Ort bei Eskilstuna
 Hammarby, kleiner Ort bei Sandviken
 Hammarby (Upplands Väsby) in der Gemeinde Upplands Väsby (Gemeinde) 
 Linnés Hammarby, Gutshof bei Uppsala

verschiedene Sportvereine:
 Hammarby IF aus Stockholm
 ein Bandyclub in den USA